

Cinema 
 Set Free – film del 1918 diretto da Tod Browning
 Set Free – film del 1927 diretto da Arthur Rosson

Musica 
 Set Free – EP di Patti Smith del 1978
 Set Free – album di Constance Demby del 1989
 Set Free – traccia dell'album Compassion Fills the Void degli Stretch Arm Strong del 1998
 Set Free – album dei The American Analog Set del 2005